(née en 1955), écrivaine tchèque ;
 Jenny Nowak (née en 2002), skieuse allemande.